Плюсс () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Плюсс, Мартин (род. 1974) — швейцарский хоккеист.
 Плюсс, Мартин (кёрлингист) — швейцарский кёрлингист, чемпион Швейцарии 1976 года.